Roncadello – frazione di Dovera in provincia di Cremona
 Roncadello – frazione di Casalmaggiore in provincia di Cremona
 Roncadello – frazione di Forlì